Сибирка (; от  — Сибирь) — род деревянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Двудомные листопадные кустарники. Ветви толстые, вальковатые; почки яйцевидные, чешуйки очерёдные, пурпурно-коричневые. Листья очерёдные, почти сидячие, простые, цельнокрайные, без прилистников.

Соцветие — конечная, густая, многоцветковая, колосовидная метёлка; прицветники ланцетные, цельнокрайные. Цветки мелкие, короткочерешковые. Гипантий неглубоко колокольчатый. Чашелистиков 5, прямостоячих, цельнокрайные, заострённые, остающиеся при плодах. Лепестков 5, белые, длиннее чашелистиков. Тычинок 20—25, немного короче или немного длиннее лепестков (у женских цветков короткие и не содержат пыльцы). Плодолистиков 5 (4—7), сросшихся у основания по брюшному шву (у мужских цветков очень маленькие, недоразвитые, расположенные на дне гипантия). Плод — сборная листовка из голых, прямостоячих листовок, содержащих обычно по 2 крупных семени.

Виды 
Род включает 4 вида:
 
 
 
 

Виды рода очень похожи и иногда все объединяются в .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Спирейные
Флора Евразии